Kochankowie z Marony –  powieść Jarosława Iwaszkiewicza
 Kochankowie z Marony – film z 1966 roku
 Kochankowie z Marony – film z 2005 roku